Курко́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 70 км на південь від Пуатьє, 38 км на північ від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року до Курком приєднали колишні муніципалітети Тюзі і Вільга.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 404,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Курком на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Курком на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта